La Prima esposizione personale d'architettura nella Repubblica Argentina è un saggio di architettura dell'architetto Mario Palanti, edito dallo Stabilimento di Arti Grafiche Rizzoli & Pizzio nel 1917.

Descrizione
Il volume di 15 pagine, analizza le opere del Palanti presentate nella prima esposizione in Argentina. Introduzione di Giulio Carotti.

Voci correlate
 Mario Palanti

Collegamenti esterni

Saggi di architettura
Saggi di urbanistica
Saggi di autori italiani